Llista d'asteroides del 217.001 al 218.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

217001–217100

217101–217200

217201–217300

217301–217400

217401–217500

217501–217600

217601–217700

217701–217800

217801–217900

217901–218000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)